Termenul de León se poate referi la

Localități 
 León, oraș în Mexic
 León, oraș în Nicaragua
 León, oraș în Spania

Diviziuni administrative 
 León, un departament în Nicaragua

Nume compuse 
 Nuevo León, stat în Mexic
 SEAT León, un model produs de constructorul spaniol de automobile SEAT